Кларксвилл — топоним:

Населённые пункты 
 Кларксвилл (Арканзас)
 Кларксвилл (Теннесси)
 Кларксвилл (Техас)